Культурный центр Франца Тамайо () — муниципальное учреждение в городе Ла-Пас, названное в честь боливийского государственного деятеля и поэта Франца Тамайо (1878—1956). Расположен в историческом центре Ла-Паса, на пересечении улиц Исмаэль Монтес и Потоси, возле площади  и является одной из городских достопримечательностей. В Центре Франца Тамайо находятся театр, названный в честь писательницы и композитора , музей, выставочные залы, библиотека Коста-де-ла-Торре и муниципальный документальный центр.

История 
Здание Центра было построено при администрации мэра Ла-Паса Луиса Нардина Риваса и спроектировано архитектором Сесаром Сумараном. Во время массовых демонстраций, которые обычно проходят на , здание несколько раз получало повреждения от участников протестов. Здание было реконструировано во время пребывания у власти мэра Армандо Эскобара Урия.

Архитектура 
Здание построено из стекла и бетона. Фасад здания, выходящий на улицу , полностью остеклён, а боковые фасады выполнены из формованного и текстурированного бетона с пирамидальными мотивами, в которых размещены художественные фризы, также изготовленные из кусочков бетона.

С задней стороны здания, обращённой к площади Пласа-де-лас-Культурас, имеется выход на площадь, этот выход окружён зонами пешеходного движения и отдыха, украшенными современными скульптурами.

Галерея

Примечания 

Культура Боливии
Музеи Боливии
Здания и сооружения Ла-Паса (Боливия)